Фёдор Константи́нов: Константинов, Фёдор Васильевич (1901—1991) — советский философ и партийный деятель, академик АН СССР (1964).
 Константинов, Фёдор Васильевич (1910—?) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1957).
 Константинов, Фёдор Денисович (1910—1997) — художник-график, член-корреспондент АХ СССР (1973), народный художник СССР (1991).
 Константинов, Фёдор Константинович (1882—1964) — русский и советский художник.